Andersen har flere betydninger:

 Andersen (efternavn) er et udbredt dansk efternavn
 Litteraturårbogen Andersen – dansk årbog over litteratur og forfattere

Kendte personer med navnet 
 A.O. Andersen, dansk minister
 Anders Andersen, dansk minister
 Anja Andersen, dansk håndboldspiller
 Anja Cetti Andersen, dansk astronom
 Arvid Andersen, dansk violinist, komponist og digter
 Asbjørn Andersen, dansk skuespiller og instruktør
 Bodil Nyboe Andersen, dansk økonom
 Benny Andersen, digter og komponist
 Bent Rold Andersen, dansk økonom
 Camilla Andersen, dansk håndboldspiller
 Christian Andersen, dansk fodboldspiller
 C.O. Bøggild-Andersen, dansk historiker
 Divya Das Andersen, dansk tv-vært
 Erik Bo Andersen, dansk fodboldspiller
 Fritz Andersen, dansk komponist
 Gotha Andersen, dansk skuespiller
 Hans Andersen, dansk politiker
 Hans Christian Andersen, dansk eventyrdigter
 H.N. Andersen, dansk etatsråd
 Jacob Andersen, dansk sanger
 Jens Andersen, dansk skuespiller
 Joachim Andersen, dansk komponist
 Johannes Andersen, dansk musiker
 Johannes Andersen, dansk fodboldspiller
 Johannes Andersen, dansk samfundsforsker
 Jytte Andersen, dansk minister
 Kai Normann Andersen, dansk komponist
 Knud Andersen, dansk politiker
 K.B. Andersen, dansk minister
 Kim Andersen, folketingsmedlem
 Kim Andersen, dansk cykelrytter
 Kristine Andersen, dansk håndboldspiller
 Lotte Andersen, dansk skuespiller
 Martin Andersen Nexø, dansk forfatter
 Michelle Bjørn-Andersen, dansk skuespiller
 Morten Andersen, dansk amerikansk fodboldspiller
 Niels Andersen, dansk skuespiller
 Nikolaj Bjørn-Andersen, dansk skuespiller
 Peter Andersen, dansk dragstjerne
 Olaf Andersen, højskoleforstander, forfatter
 Poul Andersen, dansk politiker
 S.A. Andersen, dansk geolog, dr.phil.
 Stephan Andersen, dansk fodboldspiller
 Sophie Hæstorp Andersen, dansk politiker
 Sophus Andersen, dansk komponist
 Torben Andersen, dansk musiker
 Torben Andersen, dansk bokser
 Torben M. Andersen, dansk økonom
 Vilhelm Andersen, dansk litteraturhistoriker
 Vita Andersen, dansk forfatter
 Yvonne Herløv Andersen, dansk politiker

Se også 
 Anderseniana – tidsskrift, der beskæftiger sig med H.C. Andersen
 Victor B. Andersens Maskinfabrik – dansk tidsskrift for litteratur og billedkunst